Ponderosa Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ponderosa Park (Arizona)
 Ponderosa Park (Douglas County, Colorado)
 Ponderosa Park (Elbert County, Colorado)